Prins Henrik kan henvise til flere artikler:

 Prins Henrik (1934-2018) – Dronning Margrethes mand
 Henrik, greve af Monpezat, indtil udgangen af 2022 Prins Henrik (født 2009) – Prins Joachims tredje søn